Fontein kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Fontein, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,

Sydafrika 

 Fontein (klippa), Västra Kapprovinsen, 
 Fontein (kulle), Fristatsprovinsen, Lejweleputswa District Municipality, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar